Obârșeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Obârșeni (Voinești), Dorf im Kreis Vaslui
 Obârșeni (Vinderei), Dorf im Kreis Vaslui